cykl literacki
 cykl remontowy

Ekonomia 
 cykle Kondratiewa
 cykl koniunkturalny
 cykl życia produktu

Fizyka, astronomia 
 cykl termodynamiczny
 cykl Carnota
 cykl Otta
 cykl Diesla
 cykl cieplny
 cykl protonowy
 cykl węglowo-azotowo-tlenowy
 cykl Metona
 saros

Matematyka 
 cykl (teoria grafów)
 cykl de Bruijna
 cykl Eulera (teoria grafów)
 cykl graniczny (układ dynamiczny)
 cykl Hamiltona (teoria grafów)
 cykl permutacji (kombinatoryka)

Przyroda, biologia, biochemia 
 cykl azotowy
 cykl Calvina
 cykl hydrologiczny
 cykl geologiczny
 cykl komórkowy
 cykl kwasu cytrynowego (cykl Krebsa)
 cykl menstruacyjny
 cykl metaboliczny
 cykl ornitynowy (cykl mocznikowy)
 cykl ozonowy
 cykl życiowy

Zobacz też 
 obieg